Матчі у групі A чемпіонату світу з футболу 2018 були зіграні з 14 по 25 червня 2018 року. У групі виступали Росія, Саудівська Аравія, Єгипет та Уругвай. Команди, що посіли два перших місця, вийшли до 1/8 фіналу.

Таблиця

Матчі

Росія — Саудівська Аравія

Єгипет — Уругвай

Росія — Єгипет

Уругвай — Саудівська Аравія

Уругвай — Росія

Саудівська Аравія — Єгипет

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат світу з футболу 2018 (група A)  

Чемпіонат світу з футболу 2018